Religión nórdica, religión escandinava o religión germánica puede referirse a:
Mitología nórdica o escandinava  
Paganismo nórdico o germánico -véase también :de:Germanische Religion-
Paganismo anglosajón -:en:Anglo-Saxon paganism-
Ásatrú, un revival religioso (también conocido como Norsk sed -tradición nórdica-, Forn sed -antigua tradición-, Vanatrú -culto a dioses Vanir-, Vor Sed -nuestra tradición-, Teodish -fe anglosajona- u Odinismo -por el dios Odín-).
El cristianismo, desde la cristianización producida entre los siglos IV y XI, es la religión de los pueblos nórdicos, escandinavos o germánicos (cristianismo nórdico, cristianismo escandinavo y cristianismo germánico)
Las distintas situaciones religiosas de los países nórdicos, escandinavos o germánicos en la actualidad:

Suecia#Religión
Dinamarca#Religión
Noruega#Religión
Islandia#Religión
Alemania#Religión
Austria#Religión
Suiza#Religión
Reino Unido#Religión
Países Bajos#Religión